Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga seit ihrer Gründung 2012. Die vierthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs ist in fünf Staffeln unterteilt. Nach der Saison 2011/2012 wurde die zuvor dreigleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord, Süd und West durch die fünf Regionalligen Bayern, Nord, Nordost, Südwest und West ersetzt.

Die Tabellen umfassen neben den aktuellen 93 Viertligisten 1 Bundesligist, 3 Zweitligisten, 13 Drittligisten, 57 Fünftligisten, 13 Sechstligisten, 2 Siebtligisten, 2 Achtligisten, 2 Neuntligisten, 1 Zehntligist, 2 inzwischen aufgelöste Vereine und 12 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.

Regionalliga Nord 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Nord.
 !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–21
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012/13, 2014–20,2021–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–21, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2013–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–15, 2018–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2015–
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2014–22
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–17
 || data-sort-value="11" | Landesliga Braunschweig(sechstklassig) || 2013–18
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2017–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2015–18, 2020–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2018–
 || data-sort-value="13" | Bezirksliga Braunschweig(Staffel 3)(siebtklassig) || 2012–16
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–16
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2016–19
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2020–
 || data-sort-value="10" | Landesliga Schleswig-Holstein(Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2012–15
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2020–
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2012/13
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2020–
 || data-sort-value="12" | Landesliga Weser-Ems(sechstklassig) || 2012–14
 || data-sort-value="06" | Oberliga Hamburg(fünftklassig) || 2017/18, 2019–22
 || data-sort-value="06" | Oberliga Hamburg(fünftklassig) || 2012–14
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2016/17, 2018/19
 || data-sort-value="05" | Oberliga Schleswig-Holstein(fünftklassig) || 2013/14, 2016/17
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2019–22
 || data-sort-value="05" | Oberliga Schleswig-Holstein(fünftklassig) || 2019–22
 || data-sort-value="07" | Bremen-Liga(fünftklassig) || 2012/13, 2020–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2022–
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2018/19
 || data-sort-value="09" | Landesliga Schleswig-Holstein(Staffel Holstein)(sechstklassig) || 2017/18
 || data-sort-value="08" | Oberliga Niedersachsen(fünftklassig) || 2014/15
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2022–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2015/16

Regionalliga Nordost 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Nordost.
 !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–17, 2020–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2014–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–14, 2016–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2013–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–22
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2013–20
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2016–18, 2019–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2013–21, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2012–16, 2017–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2017–
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012–18
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–16
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2016–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2018/19, 2020–
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2015–19
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2017/18, 2019–
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012–14, 2015/16,2018–22
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2012–15
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2015–18, 2020–
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2014–19
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–15
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2018–20, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2019–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2015–17
 || data-sort-value="07" | VerbandsligaMecklenburg-Vorpommern(sechstklassig) || 2015–17
 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2012/13
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2020–
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–15
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2018–21
 || data-sort-value="06" | Oberliga Nordost (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2021/22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nordost || 2022–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012/13
 || data-sort-value="05" | Oberliga Nordost (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2021/22
 || data-sort-value="08" | Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern (Staffel 2)(achtklassig) || 2012/13

Regionalliga West 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Regionalliga West.
 !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2013–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2014–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–19
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–19, 2020–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–17, 2019–
 || data-sort-value="07" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2012–16, 2019–22
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–20
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012/13, 2016–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2012–14, 2019–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2015–21
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2013–20, 2022–
 || data-sort-value="06" | Mittelrheinliga(fünftklassig) || 2016–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2020–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2013/14, 2018–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2015–17, 2020–
 || data-sort-value="07" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2012–15, 2016/17
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 2013–15, 2017/18,2021/22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2018/19, 2020–
 || data-sort-value="06" | Mittelrheinliga(fünftklassig) || 2015/16, 2017/18,2020–22
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–15
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 2012–14, 2015/16
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–14
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 2012/13, 2014–16
 || data-sort-value="06" | Mittelrheinliga(fünftklassig) || 2012/13, 2019–21
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2018/19, 2022–
 || data-sort-value="05" | Oberliga Niederrhein(fünftklassig) || 2019–22
 || data-sort-value="07" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2015/16, 2017/18
 || data-sort-value="09" | Bezirksliga Westfalen(Gruppe 9)(achtklassig) || 2012/13
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012/13
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga West || 2022–
 || data-sort-value="07" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2016/17
 || data-sort-value="08" | Westfalenliga (Staffel 1)(sechstklassig) || 2019/20
 || data-sort-value="07" | Oberliga Westfalen(fünftklassig) || 2017/18
 || data-sort-value="06" | Mittelrheinliga(fünftklassig) || 2014/15
 || data-sort-value="10" | Kreisliga B Berg (Staffel 2)(neuntklassig) || 2018/19

Regionalliga Südwest 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Südwest.
 !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012/13, 2014–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2013–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–17, 2018–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–14, 2016–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–19
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–16, 2017–21
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2015–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–18, 2020–
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2014–20
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–14, 2017–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2014–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–19, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2016–19, 2020–
 || data-sort-value="06" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Süd)(fünftklassig) || 2014–17, 2018–22
 || data-sort-value="06" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–17
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2012–17, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2017–
 || data-sort-value="08" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2012–14, 2020–22
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012–15, 2016–18
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2015/16, 2019–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2018–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2019–
 || data-sort-value="13" | Landesliga Odenwald(siebtklassig) || 2013–16
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2019–
 || data-sort-value="07" | Hessenliga(fünftklassig) || 2019–22
 || data-sort-value="05" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar(Staffel Nord)(fünftklassig) || 2017/18, 2020–22
 || data-sort-value="07" | Hessenliga(fünftklassig) || 2017–19, 2020/21
 || data-sort-value="07" | Hessenliga(fünftklassig) || 2012–14
 || data-sort-value="07" | Hessenliga(fünftklassig) || 2012/13, 2019–21
 || data-sort-value="08" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2016–18
 || data-sort-value="14" | A-Klasse Pirmasens-Zweibrücken(Staffel Ost)(neuntklassig) || 2013–15
 || data-sort-value="08" | Oberliga Baden-Württemberg(fünftklassig) || 2014/15, 2016/17
 || data-sort-value="12" | Verbandsliga Südbaden(sechstklassig) || 2012–14
 || data-sort-value="07" | Hessenliga(fünftklassig) || 2013–15
 || data-sort-value="98" | 2016 aufgelöst  || 2012/13
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012/13
 || data-sort-value="09" | Verbandsliga Südwest(sechstklassig) || 2012/13
 || data-sort-value="98" | 2018 aufgelöst  || 2016/17
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2022–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2017/18
 || data-sort-value="11" | Verbandsliga Nordbaden(sechstklassig) || 2015/16
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Südwest || 2022–
 || data-sort-value="99" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2018/19
 || data-sort-value="10" | Saarlandliga(sechstklassig) || 2015/16

Regionalliga Bayern 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Bayern.
 !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–19, 2021–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2013–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014–
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–22
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2014–22
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–19
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–17
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2013–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–14, 2015/16,2018–
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012–14, 2016–22
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2015–17, 2021–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–15, 2018–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern  || 2012–15, 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2017–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–14, 2015/16,2019–
 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2012–15, 2016–18
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2014/15, 2016–20
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2017–19, 2021–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2019–
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012–15
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012–14, 2016/17
 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2017/18
 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord)(fünftklassig) || 2012/13, 2021/22
 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2015/16
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2019/20, 2022–
 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd)(fünftklassig) || 2012/13
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2022–
 || data-sort-value="10" | A-KlasseCoburg/Kronach/Lichtenfels(Staffel 2)(zehntklassig) || 2012/13
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2022–
 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2022–
 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2015/16
 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2017/18

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Regionalliga